Ел Апаче има више значења:

 Ел Апаче (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Апаче (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Апаче (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Апаче (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Апаче (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Апаче (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Апаче (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Апаче (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Апаче (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Апаче (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Апаче (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Апаче (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Апаче (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику